Ivica Horvat ist der Name folgender Personen:

* Ivica Horvat (Fußballspieler) (eigentlich Ivan Horvat; 1926–2012), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer
 Ivica Horvat (Politiker) (* 1963), kroatischer Politiker